Coffin ist der Familienname folgender Personen:

 Adeline Hayden Coffin (1862–1939), deutsch-britische Sängerin und Filmschauspielerin
 Alice Coffin (* 1978), französische Journalistin, lesbische Feministin und Politikerin
 Amory Coffin (1813–1884), amerikanischer Mediziner und Arzt
 C. Hayden Coffin (1862–1935), britischer Schauspieler und Sänger

 Clifford Coffin (1913–1972), US-amerikanischer Fotograf
 Edmund Coffin (* 1955), US-amerikanischer Reiter
 Edward Coffin (1570–1626), Missionar (CE)
 Elizabeth Coffin (1850–1930), US-amerikanische Malerin
 Frank M. Coffin (1919–2009), US-amerikanischer Politiker
 Henry Sloane Coffin, (1877–1954) (BBKL)
 Howard A. Coffin (1877–1956), US-amerikanischer Politiker
 John Huntington Crane Coffin (1815–1890), US-amerikanischer Mathematiker, Astronom und Marineoffizier
 Kian Emadi-Coffin (* 1992), britischer Bahnradsportler, siehe Kian Emadi
 Levi Coffin (1798–1877), US-amerikanischer Quäker, Abolitionist und Geschäftsmann
 Marck Coffin (* 1991), österreichischer Basketballspieler
 Marian Cruger Coffin (1876–1957), US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Martha Coffin Wright (1806–1875), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Mike Coffin (* 1970), amerikanisch-österreichischer Basketballspieler und -trainer
 Owen Vincent Coffin (1836–1921), US-amerikanischer Politiker
 Peleg Coffin (1756–1805), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Coffin (* 1967), französischer Animator, Synchronsprecher und Filmregisseur

 Roy Coffin (1898–1982), US-amerikanischer Hockeyspieler
 Stewart Coffin, US-amerikanischer Spieleerfinder
 Thomas C. Coffin (1887–1934), US-amerikanischer Politiker
 Tris Coffin (1909–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter Coffin (1787–1867), walisischer Politiker
 William Sloane Coffin (1924–2006), US-amerikanischer Theologe, Pastor und Friedensaktivist

Sonstiges:
 Coffin – Lebendig begraben, asiatischer Horrorfilm aus dem Jahr 2008
 Coffin (2011), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2011
 Coffin Rock, australischer Thriller aus dem Jahr 2009
 Coffin Rock (Südliche Sandwichinseln), Klippe im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis
 Coffin Top, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

im NRHP gelistete Objekte:
 Coffin Point Community Praise House, in Frogmore, South Carolina, ID-Nr. 88001817
 Coffin Point Plantation, in Frogmore, South Carolina, ID-Nr. 75001687
 Coffin Point Plantation Caretaker's House, in Frogmore, South Carolina, ID-Nr. 88001730
 Coffin Shop, in Gainesville, Alabama, ID-Nr. 85002930
 Coffin Site, in Greenwich, New York, ID-Nr. 80002786
 Coffin-Redington Building, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 01000028
 Coffin's Grove Stagecoach House, in Manchester, Iowa, ID-Nr. 75000681

Siehe auch:
 Coffeen